Silvania kan syfta på:

Brasilien 

 Silvânia (ort), Goiás, 
 Silvânia (kommun), Goiás,

Colombia 

 Silvania (kommun), Cundinamarca, 
 Silvania (ort), Cundinamarca, 

Robotskapade Brasilienförgreningar